Příjmení Vlášek nosí více významných osobností:

 Jolana Vlášková (* 1972) – česká fotografka a ilustrátorka
 Josef Vlášek (* 1958) – český redaktor v rozhlasu a novelista
 Lída Vlášková (* 1953) – česká divadelní herečka
 Nora Blanka Vlášková (1944–1997) – česká malířka a grafička